Владимир Коломиец:
 Коломиец, Владимир Евпатиевич (род. 1940) — советский архитектор, лауреат Государственной премии УССР.
 Коломиец, Владимир Родионович (род. 1935) — советский поэт, лауреат Национальной премии Украины им. Т. Шевченко.